Бабек:
 Бабек — город в Азербайджане.
 Бабек — село в Болгарии.
 Бабек — лидер движения хуррамитов.
 Бабек — фильм о жизни и подвигах Бабека.
 Бабек — балет Акшина Ализаде.
 Бабек — мужское персидское имя.